Iraquara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iraquara (ort), Bahia, 
 Iraquara (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar